Гре́ческая систе́ма счисле́ния, также известная как иони́йская или новогре́ческая — непозиционная система счисления. Алфавитная запись чисел, в которой в качестве символов для счёта употребляют буквы классического греческого алфавита, а также некоторые буквы доклассической эпохи, такие как ϝ (дигамма), ϟ (коппа) и ϡ (сампи). Одно из начертаний дигаммы внешне похоже на распространившуюся в византийскую эпоху лигатуру ϛ (ϲτ), поэтому распространилось заблуждение, что для записи числа 6 использовалась стигма.

Эта система пришла на смену аттической, или старогреческой, системе, которая господствовала в Греции в III веке до н. э.

Необходимость сохранять порядок букв ради сохранения их числовых значений привела к относительно ранней (IV век до н. э.) стабилизации греческого алфавита.

Таблица

Пример 
Данные символы позволяют записать лишь целые числа от 1 до 999, например:

 45 — με͵,
 632 — χλβ͵,
 314 — τιΔ͵,
 999 — ϡϙθ͵.

Символы Юникода для обозначения счёта:  и .

См. также 
 Изопсефия
 Символы древнегреческих денежных и весовых единиц

Примечания

Ссылки 
 
 Титло — программа для перевода греческих ионических чисел

Системы счисления
Культура Древней Греции
Цифры